Йозеф Каммхубер (; , Бургкирхен, Бавария — , Мюнхен) — немецкий генерал авиации. Организатор системы противовоздушной обороны нацистской Германии — «линии Каммхубера».

Биография 
Родился в семье фермера. В 1914 году в возрасте 18 лет ушёл добровольцем в армию, служил во 2-м баварском саперном батальоне, с 1915 года служил в пехотных частях. В 1917 году получил звание лейтенанта за боевые заслуги, был награждён Железным крестом 2-го и 1-го классов.

После демобилизации остался на службе в рейхсвере. В 1926 году прошёл курсы офицера Генерального штаба в Штеттине и Берлине. С начала мая по конец сентября 1930 года находился в СССР, где проходил секретную лётную подготовку в авиашколе в Липецке. С 1933 года служил в Министерстве авиации начальником отдела организационного управления.

В 1937 году служил начальником оперативного отдела штаба 2-го авиационного округа. С ноября 1937 года служил в командном управлении Имперского министерства авиации, затем — начальником отдела в Генеральном штабе.

21 марта 1940 года назначен командиром KG51 — подразделения бомбардировщиков. Был сбит над Парижем на своём Ju-88A и попал в плен. Освобождён после капитуляции Франции и вскоре назначен командиром 1-й дивизии ночных истребителей. 9 июля 1941 года награждён Рыцарским крестом железного креста.

В 1941 году на основе дивизии создан 12-й авиационный корпус, Каммхубер назначен генерал-инспектором ночной истребительной авиации. Организовал единую систему ночной противовоздушной обороны, ставшей известной как «Линия Каммхубера», которая включала в себя радиолокационные станции, прожекторы, зенитную артиллерию и ночные истребители. 15 сентября 1943 года был снят с поста командующего корпусом, 15 ноября — с поста генерал-инспектора. 27 ноября назначен командующим 5-м воздушным флотом в Норвегии и Северной Финляндии.

В июне 1945 года арестован. В 1948 году был освобождён после прохождения процесса денацификации. Служил в ВВС ФРГ. Является автором нескольких работ, посвящённых противостоянию немецких сил ПВО авиации союзников.

Награды 
 Железный крест(1914) 2-го и 1-го класса 
 Баварский орден «За военные заслуги» 4-го класса с мечами
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами
 Медаль «За выслугу лет в вермахте» с 4-го по 1-й класс
 Пряжка к Железному кресту (1939) 2-го и 1-го класса 
 Нагрудный знак пилота
 Рыцарский крест Железного креста (9 июля 1941)
 Планка «Бомбардировщик»
 Упоминался в «Вермахтберихт» (10 апреля 1941, 27 марта 1942, 31 марта 1942)
 Большой офицерский крест ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой» (10 марта 1958)
 Орден «Легион Почёта» Командор (2 августа 1961)
 Большой крест со звездой и плечевой лентой ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (21 августа 1962)

Примечания

Литература

Ссылки 

 Биографическая справка на сайте «Хронос» 
 Биография Йозефа Каммхубера на сайте www.lexikon-der-wehrmacht.de

Участники Первой мировой войны (Германия)
Лётчики люфтваффе бундесвера
генералы люфтваффе
Упомянутые в вермахтберихте
Похороненные на кладбище Вальдфридхоф (Мюнхен)
Генералы ФРГ